Antici je priimek več oseb:    
 Giovan Battista Antici, italijanski rimskokatoliški škof
 Tommaso Antici, italijanski rimskokatoliški diakon
 Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei, italijanski rimskokatoliški kardinal